De Chimaerasuchidae ('Chimaera-krokodillen') zijn een familie van uitgestorven Mesoeucrocodylia. Het werd in 2004 opgericht als een clade door Carvalho et al. en omvatte Chimaerasuchus uit het Vroeg-Krijt van China en mogelijk ook Simosuchus uit het Laat-Krijt van Madagaskar. De geldigheid van de clade is in twijfel getrokken in latere studies die vonden dat de twee geslachten verder verwant waren.

Fylogenie 
In de fylogenetische analyse van Carvalho et alii bevatte de familie Chimaerasuchus en Simosuchus, twee geslachten van kleine (~ een meter lang), mogelijk herbivore crocodyliformen uit het Krijt. Beiden hadden kortsnuitige hoofden met veelknobbelige tanden. Carvalho et alii plaatsten Chimaerasuchidae binnen een nieuwe clade van Mesoeucrocodylia genaamd Gondwanasuchia. Het was het zustertaxon van Notosuchimorpha, een andere nieuw opgerichte clade die notosuchiërs, sebecosuchiërs en peirosauriden bevatte. 

Hieronder staat een aangepast cladogram van Carvalho et alii (2004):

De artikel van Carvalho et alii uit 2004 had geen neosuchiërs in de analyse. Neosuchiërs en notosuchiërs zijn de twee belangrijkste claden van de Mesoeucrocodylia. Wanneer neosuchiërs wel worden opgenomen in analyses met Simosuchus en Chimaerasuchus, verschijnen de twee geslachten niet als zustertaxa (Pol 2003; Candeiro & Martinelli 2006). In feite is gevonden dat Chimaerasuchus het zustertaxon is van Sphagesaurus. Sphagesaurus wordt vaak toegewezen aan zijn eigen familie Sphagesauridae. Als Chimaerasuchus behoort tot de Sphagesauridae, zou Chimaerasuchidae een jonger synoniem zijn van Sphagesauridae. Dit komt omdat Sphagesauridae eerder werden benoemd dan Chimaerasuchidae en volgens de ICZN-regels heeft de oudste naam prioriteit.

In een meer recente bijdrage hebben Marinho & Carvalho (2007) een herziening van Sphagesauridae uitgevoerd en opgemerkt dat Chimaerasuchus geen van de synapomorfieën heeft van deze familie die oorspronkelijk door Kuhn (1968) werd opgericht. In dit nieuwe artikel stellen de auteurs een verbeterde diagnose voor de Sphagesauridae voor, wijzend op nieuwe synapomorfieën voor dit taxon en stellen voor dat de Chimaerasuchidae een geldige familie zouden zijn, zij het slechts bepekt tot Chimaerasuchus zelf.

Uitgestorven Crocodylomorpha